Cet article retrace les évènements principaux qui se sont déroulés à la World Wrestling Federation durant l'année 1999. Cette année peut-être considérée comme étant d'une certaine manière l'apogée de l'Ère Attitude à la WWF qui distança dans les audiences une bonne fois pour toutes la rivale de la WCW dans les Monday Night Wars, tandis que la fameuse rivalité entre Stone Cold Steve Austin et Vince McMahon prenait fin.

L'Ère Attitude s'affirme 

Au courant de cette année 1999, « l'Attitude Era » poursuivait son chemin et n'arrêtait pas d'emmener la WWF vers les sommets et entraîner la WCW dans les abîmes. La rivalité entre Stone Cold Steve Austin et Vince McMahon était à son plus fort, alors que The Rock, Mick Foley ou encore la D-Generation X restaient les icônes de cette Attitude. The Undertaker réapparaissait en début d'année avec le Ministry of Darkness qui faisait des rites sataniques comprenant des sacrifices humains. La rivalité entre The Rock et Mankind faisait rage au début de l'année et passionnait les fans qui décrochaient complètement de la WCW qui s'enfonçait encore un peu plus. Une date symbolique est celle du 4 janvier où Mankind remportait le WWF Championship du Rock à RAW is WAR, la WCW avait annoncé en avance les résultats comme l'émission était pré-enregistrée, résultat près de 500 000 spectateurs de Monday Nitro se tournaient vers la WWF pour voir ce changement de titre. Une guerre faisait aussi rage entre les représentants de l'autorité, la Corporation et les figures « rebelles » de la fédération comme la DX, le Ministry ou Mankind et bien sûr Steve Austin. Ce dernier entrait dans une rivalité considérée comme classique avec le Rock, s'entrecroisant avec celle avec Vince McMahon. Ce dernier remportait le Royal Rumble d'une manière plus que controversée mais perdait sa chance de faire le main-event de WrestleMania XV face à Austin lors de WWF St. Valentine's Day Massacre. C'était le premier réel affrontement entre les deux dans cette rivalité légendaire qui prenait fin lors du PPV Fully Loaded en juillet où le « Rattlesnake » conservait son titre face à l'Undertaker et de facto bannissait ainsi le Président d'apparaître à l'écran.C'est aussi en 1999 que commencèrent les grandes carrières de Matt Hardy, Jeff Hardy, Edge et Christian Cage.

Décès d'Owen Hart et retrait de Stone Cold 
1999 marque aussi une grande tragédie avec la disparition d'Owen Hart le 23 mai à l'occasion du PPV Over the Edge. Owen en tant que « Blue Blazer » devait affronter The Godfather et le battre pour remporter une troisième fois le Titre Intercontinental mais le destin en a décidé autrement. Il devait faire son entrée en descendant en rappel du toit de la Kemper Arena, mais il tombait de près de 24 mètres à la suite d'un dysfonctionnement de son équipement. Sa chute n'était pas diffusée car une entrevue d'avant match de sa part était montrée. Owen était diagnostiqué mort dès son arrivée à l'hôpital, les commentateurs Jim Ross et Jerry Lawler l'ont annoncé aux téléspectateurs, les fans dans l'aréna eux n'étaient pas au courant. La direction a décidé tout de même de poursuivre le show qui voyait du coup pour simple anecdote l'Undertaker remporter le titre de la WWF de Stone Cold.

Ce dernier s'absentait pour plusieurs mois des rings après les Survivor Series où dans l'histoire il a été renversé en voiture par une personne qui se révéla finalement être Rikishi. Ceci était fait pour expliquer son absence qui était prévue pour soigner ses différentes blessures accumulées et notamment celle sévère subie au coup face à Owen Hart justement lors du SummerSlam 1997. Ce retrait plus qu'important n'affectait cependant pas plus que ça la WWF qui continuait de surfer sur la vague du succès. Triple H s'établissait dans la deuxième partie de l'année comme un véritable main-eventer, remportant deux fois le titre de la WWF qu'il perdait aux Survivor Series face au Big Show qui remplaçait Austin dans le Triple Threat match avec The Rock. Triple H devenait donc à partir de ce moment un élément central important de la fédération, c'est lui qui a ruiné le « mariage » de Stephanie McMahon et Test, ayant profité de cette première pour se marier déjà avec. Il s'est ensuivi un match à Armageddon où il affrontait le père Vince McMahon, l'emportant avec l'aide inattendue de Stephanie, confirmant ce mariage et lançant ainsi la McMahon-Helmsley Era.

Chronologie

Janvier 
 4 janvier : Mankind bat The Rock pour remporter le titre de la WWF lors d'une édition de RAW is WAR enregistrée le .
 24 janvier : PPV Royal Rumble à Anaheim.
 Vince McMahon remporte le Royal Rumble.
 The Rock bat Mankind dans un "I Quit" match pour remporter le WWF Championship.
 25 janvier : Jeff Jarrett et Owen Hart battent The Big Bossman et Ken Shamrock pour remporter le WWF Tag Team Championship à RAW is WAR.
 26 janvier : Mankind récupère le titre de la WWF du Rock en le battant dans un match à arène vide diffusé le 31 janvier pendant la mi-temps du Super Bowl XXXIII.

Février 
 8 février : Road Dogg laisse le WWF Hardcore Championship vacant pour blessure à RAW is WAR.
 14 février : PPV WWF St. Valentine's Day Massacre à Memphis.
 Stone Cold Steve Austin bat Vince McMahon dans un match en cage pour pouvoir affronter le Champion de la WWF à WrestleMania.
 The Big Show fait ses débuts à la WWF sous le nom de Paul Wight.
 Val Venis défait Ken Shamrock pour remporter le WWF Intercontinental Championship.
 Bob Holly bat Al Snow pour remporter le titre Hardcore vacant.
 15 février : The Rock bat Mankind dans un Ladder match pour remporter le titre de la WWF lors d'une édition de RAW is WAR.
 Shane McMahon bat X-Pac dans un match par équipe Shane et Kane vs X-Pac & HHH pour remporter le WWF European Championship.

Mars 
 15 mars : Road Dogg défait Val Venis pour remporter le titre Intercontinental à RAW is WAR.
 Billy Gunn bat Hardcore Holly pour remporter le titre Hardcore.
 28 mars : PPV WrestleMania XV à Philadelphie.
 Stone Cold Steve Austin bat The Rock pour remporter le titre de la WWF.
 Hardcore Holly défait Billy Gunn et Al Snow pour remporter le titre Hardcore.
 29 mars : Goldust bat Road Dogg pour remporter le titre Intercontinental à RAW is WAR.
 Kane et X-Pac battent Jeff Jarrett et Owen Hart à RAW is WAR pour remporter les titres par équipe.

Avril 
 4 avril : le titre Européen est abandonné après que Shane McMahon se soit retiré en tant que champion lors d'une édition de WWF Heat.
 9 avril : démarre l'épisode pilote de Smackdown! et à partir de septembre le show sera officiel.
 12 avril : The Godfather bat Goldust pour remporter le titre Intercontinental à RAW is WAR.
 25 avril : PPV WWF Backlash à Providence.
 Stone Cold Steve Austin conserve le titre WWF face à The Rock.
 Al Snow bat Hardcore Holly pour remporter le titre Hardcore.

Mai 
 10 mai : Debra défait Sable pour remporter le WWF Women's Championship à RAW is WAR.
 16 mai : PPV WWF No Mercy exclusif au Royaume-Uni, à Manchester.
 23 mai : Owen Hart décède à la suite d'une chute de près de 24 mètres de hauteur alors qu'il effectuait un saut en rappel pour rentrer dans le ring.
 PPV WWF Over the Edge à Kansas City.
 The Undertaker bat Stone Cold Steve Austin pour remporter le titre de la WWF.
 31 mai : Jeff Jarrett bat The Godfather pour remporter le titre Intercontinental à RAW is WAR.
 The Acolytes battent Kane & X-Pac pour remporter les titres par équipe.

Juin 
 8 juin : Ivory défait Debra pour remporter le titre féminin à l'occasion d'une édition de RAW is WAR diffusée le 14 juin.
 21 juin : Mideon se fait remettre le titre Européen par Shane McMahon après l'avoir retrouvé dans sa valise à RAW is WAR.
 27 juin : PPV WWF King of the Ring à Greensboro.
 Vince et Shane McMahon battent Stone Cold Steve Austin dans un match de l'échelle handicap pour prendre le contrôle total de la fédération.
 Mr. Ass remporte le tournoi du King of the Ring.
 28 juin : Stone Cold Steve Austin bat The Undertaker à RAW is WAR pour remporter le titre de la WWF.

Juillet 
 5 juillet : The Hardy Boyz battent The Acolytes pour remporter les titres par équipe à RAW is WAR.
 24 juillet : Edge bat Jeff Jarrett pour remporter le titre Intercontinental lors d'un house show chez lui à Toronto.
 25 juillet : PPV WWF Fully Loaded à Buffalo.
 Stone Cold Steve Austin conserve le titre de la WWF contre The Undertaker dans un First Blood match. Résultat, Vince McMahon était banni des écrans de la fédération.
 The Big Bossman bat Al Snow pour remporter le titre Hardcore.
 D'Lo Brown bat Mideon pour remporter le titre Européen.
 The Acolytes battent les Hardy Boyz pour remporter les titres par équipe.
 Jeff Jarrett défait Edge pour récupérer le titre Intercontinental.
 26 juillet : D'Lo Brown bat Jeff Jarrett pour remporter le titre Intercontinental à RAW is WAR.

Août 
 9 août : Kane & X-Pac battent The Acolytes à RAW is WAR pour remporter les titres par équipe.
 22 août : PPV WWF SummerSlam à Minneapolis.
 Mankind bat Stone Cold Steve Austin et Triple H pour remporter le titre de la WWF.
 The Undertaker et The Big Show défont X-Pac et Kane pour remporter les titres par équipe.
 Al Snow bat le Big Bossman pour remporter le titre Hardcore.
 Jeff Jarrett défait D'Lo Brown pour remporter les titres Intercontinental et Européen.
 23 août : Triple H bat Mankind avec Shane McMahon en tant qu'arbitre spécial pour remporter le titre de la WWF.
 Jeff Jarrett donne le titre Européen à Mark Henry pour l'avoir aidé.
 26 août : The Big Bossman bat Al Snow pour remporter le titre Hardcore à SmackDown.
 30 août : Rock 'n' Sock Connection battent Undertaker & Big Show pour remporter les titres par équipe à RAW is WAR.

Septembre 
 9 septembre : The Big Show & The undertaker battent la Rock 'n' Sock Connection dans un Buried alive match pour remporter les titres par équipe à SmackDown.
 The British Bulldog bat The Big Bossman pour remporter le titre Hardcore. Il le donne à Al Snow plus tard dans la soirée.
 14 septembre : Vince McMahon bat Triple H à WWE SmackDown avec Shane McMahon en tant qu'arbitre pour remporter le titre de la WWF.
 20 septembre : Vince McMahon laisse le titre WWF vacant lors de RAW is WAR.
 Rock 'n' Sock Connection bat The Big Show & The Undertaker pour remporter les titres par équipe.
 23 septembre :New Age Outlaws battent la Rock 'n' Sock Connection pour remporter les titres par équipe à SmackDown.
 26 septembre : PPV WWF Unforgiven à Charlotte.
 Triple H bat The Rock, British Bulldog, Mankind, Kane et le Big Show dans un 6-Pack Heavyweight Championship Challenge pour remporter le titre de la WWF.
 New Age Outlaws battent Edge & Christian pour remporter les titres par équipe.
 D'Lo Brown défait Mark Henry pour remporter le titre Européen.
 27 septembre : un record d'audience pour un segment a été battu lors de RAW is WAR, un segment intitulé "This is your Life" et comprenant Mankind et The Rock. L'audience était de 8.4 sur l'échelle de Nielsen.

Octobre 
 2 octobre : PPV WWF Rebellion à Birmingham, exclusif au Royaume-Uni.
 14 octobre : Rock 'n' Sock Connection bat les New Age Outlaws pour récupérer les titres par équipe à SmackDown.
 The Big Bossman défait Al Snow pour récupérer le titre Hardcore.
 17 octobre : PPV WWF No Mercy 1999 à Cleveland.
 Chyna défait Jeff Jarrett pour devenir la première femme championne Intercontinental.
 The Hardy Boyz def Edge and Christian dans le tous  de l'echelle en équipe. The Hardy Boyz rentre dans l'histoire de WWE comme ayant gagne le  de l'echelle en équipe.
 The Fabulous Moolah bat Ivory pour remporter le titre féminin.
 18 octobre : Crash Holly et Hardocre Holly battent la Rock 'n' Sock Connection pour remporter les titres par équipe à RAW is WAR.
 25 octobre : Ivory bat The Fabulous Moolah pour remporter le titre féminin à RAW is WAR.
 28 octobre : The British Bulldog remporte le titre Européen de D'Lo Brown à SmackDown.

Novembre 
 4 novembre : Mankind & Al Snow battent Crash & Hardcore Holly pour remporter les titres par équipe à SmackDown.
 8 novembre : New Age Outlaws battent Mankind & Al Snow pour remporter les titres par équipe à RAW is WAR.
 14 novembre : PPV WWF Survivor Series à Détroit.
 The Big Show bat Triple H et The Rock pour remporter le titre de la WWF.
 Kurt Angle a fait ses débuts officiels en battant Shawn Stasiak.

Décembre 
 12 décembre : PPV WWF Armageddon à Fort Lauderdale.
 Triple H bat Vince McMahon dans un No Holds Barred match.
 Chris Jericho bat Chyna pour remporter le titre Intercontinental.
 Val Venis défait The British Bulldog et D'Lo Brown pour remporter le titre Européen.
 Miss Kitty défait Ivory, Jacqueline, et B.B. pour remporter le titre féminin.

Sources et références 

Catch en 1999